Województwo opolskie – współczesne województwo
 Województwo opolskie – województwo w latach 1950–1975
 Województwo opolskie – województwo w latach 1975–1998